Az Allsvenskan 1964-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, negyvenedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Djurgårdens IF Fotboll lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag